Wegan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wegan (Indiana)

Wegan ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Wegan (1894–1946), deutscher Politiker (CSRP, KPD) und Künstler